Влади́мир Григо́рьевич Дегтя́рь (род. 1948) — советский и российский учёный и конструктор, специалист в области морского ракетостроения, генеральный директор и генеральный конструктор Государственного ракетного центра имени академика В. П. Макеева (с 1998 года), член-корреспондент РАН (2008), академик РАН (2016).

Биография 
Родился 13 сентября 1948 года в поселке Маяк Соль-Илецкого района Оренбургской области.

В 1972 году — с отличием окончил Челябинский политехнический институт, факультет — «Двигатели, приборы и автоматы», по специальности «Летательные аппараты».

С 1972 года и по настоящее время работает в г. Миассе Челябинской области в Конструкторском бюро машиностроения (сейчас это — ОАО «Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева»), где прошел путь от инженера до генерального директора и генерального конструктора Государственного ракетного центра имени академика В. П. Макеева (с 1998 года).

В 1998 году — защитил кандидатскую диссертацию.

В 2002 году — защитил докторскую диссертацию, было присвоено учёное звание профессора.

Научно-производственная деятельность 
Специалист в области создания комплексов морского базирования с баллистическими ракетами подводных лодок и переоборудованных в ракеты-носители БРПЛ для запусков космических аппаратов.

Область научных интересов: прикладная гидродинамика и аэродинамика, машиноведение, механика конструкций из композиционных материалов, материаловедение.

Под его руководством и непосредственном участии созданные морские ракетные комплексы с БРПЛ — основа морских стратегических ядерных сил России, а принятый на вооружение комплекс с БРПЛ «Синева» будет обеспечивать их поддержание и развитие до 2025 года и далее.

Принимал непосредственное участие в разработке и отработке второго и третьего поколений стратегических морских ракетных комплексов с ракетами Р-27У, Р-29, Р-29Р, Р-39, Р-39УТТХ («Барк»), Р-29РМ и их модификаций.

В 1987 году под его руководством подготовлены и выполнены пуски двух ракет с подводной лодки с Северного полюса.

С 1989 по 1998 годы — руководил разработкой, экспериментальной и летной отработкой с погружаемого плавстенда комплекса с ракетой Р-39УТТХ («Барк»), работы по которому были доведены до этапа совместных испытаний с наземного стартового комплекса.

Автор 140 научных трудов, в числе которых 6 монографий, 4 книги, 98 статей, 32 патента.

Общественная деятельность 
 академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук (2005)
 член-корреспондент РАН (2008)
 академик РАН (2016)
 академик Международной академии астронавтики (2010)
 член Президиума УрО РАН
 заместитель председателя Научного совета Российской академии наук по механике конструкций из композиционных материалов
 главный редактор научно-технического журнала «Конструкции из композиционных материалов»
 главный редактор отраслевого научно-технического сборника «Ракетно-космическая техника, серия XIV»

Заведующий кафедрой «Летательные аппараты и автоматические установки» Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), председатель диссертационного докторского совета при ЮУрГУ.

Под его руководством защищено 4 докторские и 9 кандидатские диссертации.

Депутат Законодательного собрания Челябинской области IV созыва (2005—2010).

Сочинения 
 Летная отработка и организация проведения испытаний БРПЛ на полигонах // Баллистические ракеты подводных лодок России. Миасс, 1997
 Результаты экспериментальной отработки кавитационного способа старта ракет // Ракетно-космическая техника. Сер. XIV. Миасс, 1999. Вып. 1 (43)
 О Макеевской школе морского ракетостроения // Ракетно-космическая техника. Сер. XIV. Миасс, 2000. Вып. 1 (44)
 Подводный старт баллистических ракет морского базирования. М., 2001. Соавторы: Е. Н. Мнев, В. Т. Чемодуров.
 Дегтярь В. Г., Пегов В. И. Гидродинамика подводного старта ракет. М., Машиностроение-Полёт. 2009. —448 с. — ISBN 978-5-217-03443-7

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2010)
 Орден Александра Невского (2017)
 Государственная премия Российской Федерации (2003)
 Премия Ленинского комсомола (1977)
 Орден «Знак Почёта» (1987)
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (2014)
 Почётная грамота Правительства Российской Федерации (2008)
 Знак Циолковского (Федеральное космическое агентство, 2007)
 Знак Королёва (Федеральное космическое агентство, 2007)
 Знак Гагарина (Федеральное космическое агентство, 2010)
 Юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту» (1996)
 Медаль «Адмирал Флота Советского Союза С. Г. Горшков» (2007)
 Премия имени С. И. Мосина (2004)
 Знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью» (2004)
 Орден «Во славу российского флота» 2 степени (2011)
 Почётный гражданин г. Миасса (2007)
 Почётный гражданин Челябинской области (2010)
 Медаль «Столетие подводных сил России» (2004)
 Памятный знак «50 лет ВПК» (2007)
 Медаль имени академика В. П. Макеева Уро РАН (2015)
 Премия имени В. П. Макеева (1999)
 Золотая медаль имени академика В. Ф. Уткина (2010)
 Челябинская премия «Человек года» (2016)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Южно-Уральского государственного университета
Преподаватели Южно-Уральского государственного университета
Действительные члены РАРАН
Депутаты Законодательного собрания Челябинской области
Почётные граждане Челябинской области
Почётные граждане Миасса
Генеральные конструкторы Государственного ракетного центра
Сотрудники Государственного ракетного центра
Награждённые знаком Королёва
Награждённые знаком Циолковского